A Go Go – album di John Scofield del 1998
 A Go Go – album dei Potshot del 2002

Pagine correlate 
 Agogo